Сент-Бландін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Сент-Бландін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр